Podprostor je v matematice část prostoru uzavřená vzhledem k patřičným operacím, například:

 afinní podprostor
 eukleidovský podprostor
 vektorový podprostor (někdy též lineární)
 topologický podprostor
 Krylovův prostor či Krylovův podprostor
 hyperprostor (též nadprostor, subprostor nebo podprostor) – fiktivní prvek v žánru sci-fi umožňující nadsvětelnou rychlost